Magre peut désigner :

Patronyme
André Magre (1873-1949), préfet ;
 Emilien François Edouard Magre (1901-1984), général français ;
Jane Magre (1851-1916), épouse Dieulafoy, archéologue, écrivain et photographe française ;
Judith Magre (née en 1926), actrice française ;
Maurice Magre (1877-1941), écrivain français.

Toponyme
Magrè sulla Strada del Vino, commune italienne, dans la province de Bolzano ;

Hydronyme
le Magre (en catalan) ou Magro (en castillan), rivière de la péninsule ibérique, affluent du Júcar.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme